Diogenianos (griechisch Διογενιανός oder Διογενειανός, lateinisch Diogenianus, eingedeutscht Diogenian) ist der Name folgender Personen:
 Fulvius Diogenianus, römischer Senator (um 218 n. Chr.) und vielleicht Stadtpräfekt
 Diogenianos (Epikureer), epikureischer Philosoph
 Diogenianos Grammatikos, griechischer Grammatiker aus Herakleia